Jádson nebo Jadson může být:

 Jádson de Brito Lima (* 1991) – brazilský fotbalista
 Jádson Alves dos Santos (* 1993) – brazilský fotbalista
 Jádson Rodrigues da Silva (* 1983) – brazilský fotbalista
 Jádson Viera Castro (* 1981) – brazilský fotbalista